Sant Teodor d'Amàsia o de Tir, militar i sant del segle IV
 Teodor d'Egipte, sant del , deixeble de Sant Pacomi
 Teodor de Marsella (Marsella, s. VI - 591), bisbe de Marsella (582 - 591)
 Teodor de Pavia (- 778), bisbe de Pavia
 Teodor de Sion, Sant Teòdul, Teòdul del Valais, o Teodor d'Octodurum, Bisbe d'Octodurus (Martigny, Suïssa, segle IV), sant patró del Valais
 Teodor de Tabenna, eclesiàstic grec
 Teodor de Tars, arquebisbe de Canterbury
 Teodor el General, d'Heraclea, o "Stratelates", sant llegendari del , desdoblament de Teodor d'Amàsia
 Teodor Estudita, monjo dels segles VIII-IX 
 Teodor Grapte, monjo romà d'Orient